Salvatorglocke oder Salvator-Glocke bezeichnet folgende Dom- oder Kirchenglocken

* Salvatorglocke (München), Glocke in der Pfarrkirche Maria Hilf in München-Au 
 Salvator-Glocke (Salzburg), 1961 gegossene und größte Glocke im Salzburger Dom
 Salvatorglocke (Tallinn), denkmalgeschützte, 1685 von dem Glockengießer Detlof Riedeweg in Reval gegossene Glocke für die Domkirche St. Marien, den heutigen Tallinner Dom